Tine Rustad Albertsen (geboren Kristiansen, Lørenskog, 12 februari 1980) is een voormalige Noorse handbalster die van 2001 tot januari 2015 als middenopbouwster speelde voor de Noorse club Larvik HK en van 2005 t/m 2011 uitkwam voor het nationale team. Ze beëindigde haar carrière in januari 2015 nadat ze zwanger werd van haar tweede kind.

Kristiansen vestigde een opvallend Larvik-record door op 9 februari 2008 in de achtste finale van de EHF Beker voor Bekerwinnaars tegen HRK Mostar 21 keer te scoren. Larvik won de Cup Winners’ Cup dat jaar, wat de tweede Europese clubtitel voor Kristiansen betekende. Met Larvik won ze bovendien twaalf keer de Eliteserien (2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015).

Tine's tweelingzus Kine Kristiansen speelt ook handbal op het hoogste Noorse niveau voor de club Nordstrand IF.

Noors team 
Kristiansen debuteerde in het Noorse team op 4 maart 2005 en speelde sindsdien 43 wedstrijden waarin ze 52 maal scoorde. Ze maakte deel uit van het team dat in 2006 Europees kampioen werd.

Interlands

Externe links 
 
 
 

Noors handballer